Contea di Moore o Moore County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Moore (Carolina del Nord)
 Contea di Moore (Tennessee)
 Contea di Moore (Texas)